Oceania är ett släkte av nässeldjur. Oceania ingår i familjen Oceanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer